La marisque est une petite tuméfaction en médecine.
 La marisque (Cladium mariscus) est une plante.